Лили Кейд (, ) — американская порноактриса и режиссёр эротических фильмов. Известна своими трансфобными убеждениями.

Биография 
Родилась 25 января 1985 года в Лос-Анджелесе. В юности Кейд жила на ферме в штате Кентукки, где её семья занималась разведением лошадей и скачками. В 18 лет вернулась в Калифорнию, где начала учёбу в Университете Южной Калифорнии по специальности «сценарий и режиссура», а также работала ассистентом режиссёра.

В университете, чтобы заплатить за обучение, работала доминой. Окончив университет во время забастовки Гильдии сценаристов в 2008 году, дебютировала в порноиндустрии, заработав 200 долларов за съёмку первой лесбийской сцены. Позже, в ноябре того же года, снялась в первой хардкор-сцене с порноактрисой Капри Кавалли для своего веб-сайта.

Специализируется на фильмах лесбийской тематики. Снимается у таких продюсеров, как Girlfriends Films, Kick Ass, Wicked, Pure Play Media, Filly Films, Forbidden Fruits Films, Devil's Film, Adam & Eve, Mile High и Vivid.

Освоившись в индустрии, также начала снимать фильмы в качестве режиссёра, сняв более 40 фильмов, во многих из которых выступила в качестве актрисы, для таких продюсеров, как Filly Films. С режиссёрский дебютом — фильмом Art School Dykes с Индией Саммер — в 2012 году была номинирована на AVN Awards в категории «лучшая групповая лесбийская сцена».

На июль 2019 года снялась более чем в 170 фильмах.

Награды и номинации

Личная жизнь 

С 2008 года состоит в браке со Sten Cade.

Избранная фильмография 
 Best Fucking Friends 3,
 Coming Together,
 Elexis Unleashed,
 Filthy Rich Lesbians,
 Heartbreaker VS Obscura,
 Lesbian Daydreams 3,
 Shades of Love,
 The Muse,
 Tough Muff Gettin' Rough.

Взгляды 
Лили Кейд известна своими трансфобными убеждениями. В частности, она написала манифест, в котором призвала к линчеванию транс-женщин.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN
  Клэр Роббинс

Порноактрисы США